Saint-Vérand kan syfta på:
 Saint-Vérand, Isère
 Saint-Vérand, Rhône
 Saint-Vérand, Saône-et-Loire